Richmond megye két országban is található:

Kanada

 Richmond megye (Új-Skócia)

USA

 Richmond megye (Észak-Karolina)
 Richmond megye (Georgia)
 Richmond megye (New York)
 Richmond megye (Virginia)